Мукор (від  — пліснява, цвіль) — рід нижчих грибів, що належать до порядку мукоральних класу зигоміцетів. Зустрічаються у ґрунті, харчових продуктах, рослинних і тваринних рештках. Деякі мукори є паразитами фруктів, насіння тощо.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.10.2019 налічує 100 видів роду Mucor:

Примітки

Джерела

Посилання 
 Мукор  на сайті zygomycetes.org 
 Мукор  — стаття в біологічному енциклопедичному словнику.

Роди грибів
Мукоральні